Kaoutar (en arabe : كوثر) est un prénom féminin notamment porté par :
Kaoutar Al-Andaqi (19..- ), judokate marocaine ;
Kaoutar Farkoussi (1996- ), athlète marocaine ;
Kaoutar Harchi (1987- ), écrivaine et sociologue de la littérature française ;
Kaoutar Krikou (1982- ), femme politique algérienne.

Références 

Prénom féminin
Prénom arabe